Групата е съставена от 16 отбора, играе се всеки срещу всеки в две срещи на разменено гостуване. За победа се начисляват 3 точки, за равенство 1, а за загуба не се начисляват точки. Отборите заели последните три места отпадат в „Б“ група. Новите отбори в групата са Черно море (Варна) и Шумен (Шумен). Актуален шампион е Левски (София).

Класиране 

 След VIII кръг отборът на Янтра (Габрово) е изваден от „А“ група поради опит за подкуп, осъществен на 2 октомври 1993 г. в Стара Загора преди мача срещу Берое. Всички резултати на Янтра до този момент са анулирани.

„Б“ ПФГ 

Забележка:
 Отборите на Дунав (Лом) и Черноломец (Попово) прекратяват участието си в първенството, поради финансова криза.

Североизточна „В“ АФГ

Източници 
 bulgarian-football.com – Български футболен архив
 „Футболът в Русе“, Юлиян Костов.

7